Bibelturm steht für folgende Gebäude:
 Bibelturm Wörlitz, Kirchturm der St.-Petri-Kirche in Wörlitz Ausstellung zur Bibel und zum Kirchenjahr
 Bibelturm Mainz, projektierter Bibelturm in Mainz als Erweiterung des Gutenberg-Museums